|-
| 122101 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122102 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122103 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122104 - || || 30 d'abril, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122105 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122106 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122107 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122108 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122109 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122110 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122111 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122112 - || || 1 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122113 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122114 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122115 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122116 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122117 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122118 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122119 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122120 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122121 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122122 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122123 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122124 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122125 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122126 - || || 4 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122127 - || || 4 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122128 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122129 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122130 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122131 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122132 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122133 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122134 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122135 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122136 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122137 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122138 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122139 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122140 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122141 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122142 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122143 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122144 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122145 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122146 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122147 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122148 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122149 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122150 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122151 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122152 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122153 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122154 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122155 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122156 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122157 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122158 - || || 4 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122159 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122160 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122161 - || || 13 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122162 - || || 26 de maig, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 122163 - || || 27 de maig, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122164 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122165 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122166 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122167 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122168 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122169 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122170 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122171 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122172 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122173 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122174 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122175 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122176 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122177 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122178 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122179 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122180 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122181 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122182 - || || 30 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122183 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122184 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122185 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122186 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122187 - || || 26 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122188 - || || 26 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122189 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122190 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122191 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122192 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122193 - || || 2 de juny, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122194 - || || 1 de juny, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122195 - || || 4 de juny, 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 122196 - || || 6 de juny, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122197 - || || 1 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122198 - || || 7 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122199 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122200 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2